— сборник, на котором собраны все песни, записанные японской идол-группой Momoiro Clover в её инди-период. Вышел в Японии 5 июня 2013 года на лейбле SDR (Stardust Records).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Специальный сайт, посвящённый альбому Iriguchi no Nai Deguchi
 Iriguchi no Nai Deguchi в дискографии на официальном сайте группы
 

Альбомы Momoiro Clover Z